Burundi ist in 18 Provinzen gegliedert, die jeweils nach ihrer Hauptstadt benannt sind. Die Provinzen wiederum sind in Kommunen unterteilt, von denen es insgesamt 117 gibt.

Provinzen 
Diese Liste basiert auf den 17 Provinzen, die es vor der Bildung der Provinz Rumonge am 26. März 2015 gab.

Siehe auch 
 ISO 3166-2:BI

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Burundi

hu:Burundi#Közigazgatási felosztás